Королевские змеи () — род неядовитых змей семейства ужеобразных. Насчитывает 26 видов. Обитают в Северной и Центральной Америке.

Описание 
Общая длина представителей этого рода составляет от 50 см до 2 м. Имеют яркую контрастную окраску. Обычно рисунок состоит из многочисленных разноцветных колец, часто встречается сочетание красного, чёрного и белого цветов. Чешуя гладкая.

Образ жизни 
Предпочитают хвойные леса, кустарниковое редколесье, луга, полупустыни, морские побережья, горы. Ведут наземный образ жизни. Питаются змеями, включая ядовитых. Попутно не пренебрегают и ящерицами и мелкими грызунами. Имеют склонность к каннибализму.

Учитывая, что в природе они питаются в основном змеями, содержать их в неволе следует строго поодиночке. Даже самцов с самками в период спаривания следует держать вместе с большой осторожностью. К человеку эти змеи обычно не агрессивны.

Это яйцекладущие змеи.

Виды 
На декабрь 2021 года в род включают 26 видов:

Примечания